Карминуччи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карминуччи, Джованни (1939—2007) — итальянский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме.
 Карминуччи, Паскуале (1937—2015) — итальянский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме.